Gomphides (Gomphata) – takson ważek z infrarzędu różnoskrzydłych
 Gomphides – rodzaj chrząszczy z rodziny kobielatkowatych